Le mizo est une langue tibéto-birmane.

Toponyme 

 Mizo Hills, un massif au sud-est de l'Himalaya à l'est de l'Inde.

Divers 
 MiZo Pécs
 Les Mizos sont un peuple de l'Inde.